Шугуровка (устар. Урьяда, устар. Урюзя) — река в городе Уфе, Башкортостан, Россия.  Правый приток реки Уфы. Страдает от разлива фенолов, произошедшего в 1990 году.

География 
 Напротив устья реки расположен остров Лихачёвский.

История

Феноловое загрязнение 

Известной на весь СССР Шугуровка стала после фенольной весны 1990 года.
22 ноября 1989 г. на участке легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) УПО «Химпром» произошел разлив фенола в количестве 90 кубометров. Ответственные работники цеха дифенилолпропана (ДФП) и участка ЛВЖ мер по уборке разлившегося фенола не приняли. Фенол остался лежать на поверхности земли. В марте 1990 г. при таянии снега насыщенная фенолами талая вода стала стекать в пруд. Талая вода, насыщенная фенолами, прорвав обваловку пруда, попала в р. Чернушку, далее по р. Шугуровке в р. Уфу и достигла южного питьевого водозабора города Уфы. Максимальное содержание фенола в питьевой воде южного водозабора достигало около 30 ПДК.

Стоки, содержащие высокую концентрацию фенолов, поступали в ручей Чернушка, далее попали в р. Шугуровку и р. Уфу, являющуюся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Уфы. В результате неорганизованных сбросов с территории объединения концентрация фенолов в р. Уфе в районе Южного водозабора превысила предельно-допустимые нормативы более чем в 100 раз.

Уровень содержания фенола в р. Шугуровке ниже УПО «Химпром» и в устье составил: 98000 ПДК и 101000 ПДК.

Было оповещено население г. Уфы об опасности употребления водопроводной воды для питья. Общая численность населения, потребляющая питьевую воду, загрязненную фенолом из Южного водозабора г. Уфы, составила 672 876 человек.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки Уфы
Экология Уфы